Le gouvernement Hédi Nouira est le quatrième gouvernement tunisien formé après l'indépendance et le deuxième formé après la restauration du poste de Premier ministre. Son chef, Hédi Nouira, est nommé Premier ministre par intérim le , en raison de l'absence de Bahi Ladgham retenu au Caire depuis le 21 septembre par les tentatives de conciliation relatives à la crise de Septembre noir. Il assure sa fonction jusqu'au , date à laquelle Mohamed Mzali est nommé comme coordinateur de l'action gouvernementale, jusqu'à sa nomination comme Premier ministre le 23 avril de la même année.

Composition initiale 

La composition initiale du gouvernement de Hédi Nouira est annoncée le  par le Premier ministre, à Dar El Bey.

Ministres

Secrétaires d'État

Remaniements

Remaniement du 24 juin 1971

Remaniement du 4 septembre 1971

Remaniement du 23 octobre 1971

Remaniement du 29 octobre 1971 
Après avoir présenté la démission de son gouvernement, Hédi Nouira est chargé de constituer un nouveau gouvernement :

Remaniement du 22 mars 1972

Remaniement du 9 août 1972

Remaniement du 17 mars 1973

Remaniement du 5 juin 1973

Remaniement du 4 septembre 1973

Remaniement du 5 novembre 1973

Remaniement du 28 novembre 1973

Remaniement du 14 janvier 1974

Remaniement du 7 mars 1974

Remaniement du 25 septembre 1974

Remaniement du 5 novembre 1974 
À la suite des élections législatives du , Hédi Nouira est chargé de constituer un nouveau gouvernement :

Remaniement du 19 février 1975

Remaniement du 31 mai 1976

Remaniement du 21 juillet 1976

Remaniement du 9 décembre 1976

Remaniement du 27 décembre 1977 
À la suite de la crise ouverte au sein du gouvernement qui a abouti au limogeage de Tahar Belkhodja et du directeur général de la sécurité nationale Abdelmajid Bouslama, remplacé par Zine el-Abidine Ben Ali, et à la démission de six membres du gouvernement entre le 24 et le , un large remaniement est effectué les 26 et 27 décembre pour aboutir à la composition suivante du gouvernement :

Remaniement du 13 septembre 1978

Remaniement du 20 septembre 1978

Remaniement du 12 septembre 1979

Remaniement du 7 novembre 1979 
Après les élections législatives du , un large remaniement ministériel est effectué et touche huit ministères, tout en réduisant le nombre de secrétariats d'État à deux. On note le retour de Mohamed Ennaceur qui avait quitté le gouvernement en 1976.

Remaniement du  mars 1980 
La désignation de Mohamed Mzali comme coordinateur de l'action gouvernementale, en raison de la maladie de Hédi Nouira, s'est accompagné par le retour de Driss Guiga au sein du gouvernement.

Remaniement du 15 avril 1980

Notes

Liens externes 
Michel Camau, Jean-Claude Santucci et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 9, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1971, pp. 849-886
Jean-Claude Santucci et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 10, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1972, pp. 885-924
Jean-Claude Santucci et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 12, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1974, pp. 947-1010
 Hervé  Bleuchot et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 13, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1975, pp. 801-855
 Hervé  Bleuchot et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 14, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1976, pp. 949-965
 Hubert Michel et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 15, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1977, pp. 881-914
 Hubert Michel et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 16, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1978, pp. 880-892
 Hubert Michel et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 17, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1979, pp. 811-833
 Hubert Michel et Maurice Flory [sous la dir. de], Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 18, éd. Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1980

Nouira